El Torneig de Roland Garros 2014, conegut oficialment com a Internationaux de France 2014, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a la categoria de Grand Slam. La 113a edició del torneig es va celebrar entre el 25 de maig i el 8 de juny de 2014 al Stade Roland Garros de París, França.

Notícies 
 El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el novè títol individual de Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), fita inèdita en la història del tennis, ja que cap tennista havia guanyat el mateix Grand Slam tantes ocasions. Va millorar la seva ratxa de 66 victòries i només un derrota en aquest torneig (2009). Aquest també significà el catorzè títol de Grand Slam de la seva carrera, igualant Pete Sampras en el segon lloc de la classificació de més títols individuals de Grand Slams. Aquesta victòria li va permetre conservar el número 1 en el rànquing mundial que hagués perdut en mans del seu rival en la final, Novak Đoković, en cas de derrota. Đoković es quedà novament a les portes de completar el Grand Slams perdent per segona ocasió la final de Roland Garros, en ambdues ocasions enfront Nadal.

 La tennista russa Maria Xaràpova va guanyar aquest torneig per segona ocasió i fou el cinquè títol de Grand Slam de la seva carrera. Aquesta fou la tercera final consecutiva que disputava a París. La seva rival, la romanesa Simona Halep, va disputar la seva primera final de Grand Slam i ho va fer sense cedir cap set. Aquest fet no es produïa des de Justine Henin (2007), però des de Martina Hingis (1997) que no ho feia una tennista que disputava la seva primera final de Grand Slam.

 La parella masculina formada pels francesos Julien Benneteau i Edouard Roger-Vasselin van guanyar el primer títol de Grand Slam de la seva carrera, trenta anys després de la darrera ocasió on una parella francesa guanyava aquest títol.

 La parella femenina formada per la taiwanesa Hsieh Su-Wei i la xinesa Peng Shuai van guanyar el seu segon títol de Grand Slam (Wimbledon 2013) i van consolidar el seu número 1 en el rànquing de dobles femenins. La parella italiana Sara Errani i Roberta Vinci va disputar la final per tercer any consecutiu però només van guanyar en la primera ocasió (2012).

 La parella mixta formada per l'alemanya Anna-Lena Grönefeld i el neerlandès Jean-Julien Rojer van guanyar el primer títol de dobles mixts com a parella, malgrat que per Grönefeld fou el segon de la seva carrera (Wimbledon 2009).

 Per primera vegada en l'Era Open, en el quadre individual femení, les dues primeres caps de sèrie foren eliminades abans de tercera ronda en un Grand Slam. Serena Williams (n. 1) va caure a segona ronda mentre que Li Na (n. 2) ho va fer en primera. Amb l'eliminació d'Agnieszka Radwańska (n. 3) en tercera ronda, també fou la primera vegada que les tres millors del rànquing eren eliminades abans de quarta ronda.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Rafael Nadal (Campió)
  Novak Đoković (Final)
  Stanislas Wawrinka (1a ronda)
  Roger Federer (4a ronda)
  David Ferrer (Quarts de final)
  Tomáš Berdych (Quarts de final)
  Andy Murray (Semifinals)
  Milos Raonic (Quarts de final)
  Kei Nishikori (1a ronda)
  John Isner (4a ronda)
  Grígor Dimitrov (1a ronda)
  Richard Gasquet (3a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (4a ronda)
  Fabio Fognini (3a ronda)
  Mikhaïl Iujni (2a ronda)
  Tommy Haas (1a ronda)
  Tommy Robredo (3a ronda)
  Ernests Gulbis (Semifinals)
  Kevin Anderson (4a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (2a ronda)
  Nicolás Almagro (1a ronda)
  Jerzy Janowicz (3a ronda)
  Gaël Monfils (Quarts de final)
  Fernando Verdasco (4a ronda)
  Marin Čilić (3a ronda)
  Feliciano López (2a ronda)
  Roberto Bautista Agut (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (3a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  Vasek Pospisil (1a ronda)
  Dmitri Tursúnov (3a ronda)
  Andreas Seppi (3a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (2a ronda)
  Li Na (1a ronda)
  Agnieszka Radwańska (3a ronda)
  Simona Halep (Final)
  Petra Kvitová (3a ronda)
  Jelena Janković (4a ronda)
  Maria Xaràpova (Campiona)
  Angelique Kerber (4a ronda)
  Dominika Cibulková (3a ronda)
  Sara Errani (Quarts de final)
  Ana Ivanović (3a ronda)
  Flavia Pennetta (2a ronda)
  Caroline Wozniacki (1a ronda)
  Carla Suárez Navarro (Quarts de final)
  Sloane Stephens (4a ronda)
  Sabine Lisicki (2a ronda)
  Roberta Vinci (1a ronda)
  Eugenie Bouchard (Semifinals)
  Samantha Stosur (4a ronda)
  Alizé Cornet (2a ronda)
  Kirsten Flipkens (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova (3a ronda)
  Lucie Šafářová (4a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
  Kaia Kanepi (1a ronda)
  Sorana Cîrstea (3a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (Quarts de final)
  Andrea Petkovic (Semifinals)
  Venus Williams (2a ronda)
  Klára Koukalová (1a ronda)
  Daniela Hantuchová (3a ronda)
  Ielena Vesninà (2a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Quarts de final)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2a ronda)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Quarts de final)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (2a ronda)
  Michael Llodra /  Nicolas Mahut (3a ronda)
  Rohan Bopanna /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (2a ronda)
  Treat Huey /  Dominic Inglot (2a ronda)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1a ronda)
  Lukasz Kubot /  Robert Lindstedt (Quarts de final)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (1a ronda)
  Julien Benneteau /  Edouard Roger-Vasselin (Campions)
  Marcel Granollers /  Marc López (Final)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (3a ronda)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (2a ronda)
  Jamie Murray /  John Peers (3a ronda)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (2a ronda)

Dobles femenins 
  Su-Wei Hsieh /  Peng Shuai (Campiones)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Final)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (2a ronda)
  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (Quarts de final)
  Cara Black /  Sania Mirza (Quarts de final)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (2a ronda)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (Quarts de final)
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (1a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Lucie Šafářová (1a ronda)
  Al·la Kudriàvtseva /  Anastasia Rodionova (1a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Iaroslava Xvédova (1a ronda)
  Kristina Mladenovic /  Flavia Pennetta (3a ronda)
  Vania King /  Zheng Jie (1a ronda)
  Klara Koukalova /  Monica Niculescu (2a ronda)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (3a ronda)
  Marina Erakovic /  Arantxa Parra Santonja (Quarts de final)

Dobles mixts 

  Abigail Spears /  Alexander Peya (2a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Rohan Bopanna (Quarts de final)
  Iaroslava Xvédova /  Bruno Soares (Semifinals)
  Kveta Peschke /  Marcin Matkowski (1a ronda)

  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (Quarts de final)
  Lucie Hradecka /  Mariusz Fyrstenberg (2a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  David Marrero (1a ronda)
  Julia Görges /  Nenad Zimonjić (Final)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   

2014
Competicions tennístiques del 2014